Icosium, nom latin d'origine grecque (), peut désigner :
 Icosium, une cité antique (punique puis berbère, ensuite une colonie romaine) située dans l'actuelle casbah d'Alger ;
 Icosium, un diocèse du haut Moyen Âge (env. 400-env. 700), puis un siège titulaire épiscopal de l'Église catholique (1700-1838) ;
 , un genre d'insectes coléoptères, de la famille des Cerambycidae, et dont on ne connaît qu'une espèce, Icosium tomentosum.